West Compton (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 West Compton (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset